Hårby kan syfta på:

 Hårby, Assens kommun – en ort i Assens kommun
 Hårby, Skanderborgs kommun – en ort i Skanderborgs kommun
 Hårby, Husby-Sjutolft – en by i Husby-Sjutolfts socken, Enköpings kommun
 Hårby, Frustuna – en by och säteri i Frustuna socken, Gnesta kommun
 Hårby Å – ett vattendrag i Danmark
 Hårby kommun – en tidigare kommun i Danmark

Se även 
 Harby (olika betydelser)